Цзехэ — название ряда рек в Китае:
 Цзехэ (река, впадает в Жёлтое море) (界河) — река на территории городского округа Яньтай провинции Шаньдун.
 Цзехэ (река, впадает в озеро Наньсыху) (界河) — река на территории городского округа Цзаочжуан провинции Шаньдун.

См. также 
 Цзыхэ